Slobodna riječ (Buenos Aires), hrv. emigrantski list
 Slobodna riječ (dnevni list, Zagreb), hrv. dnevni list
 Slobodna riječ (tjednik, Zagreb), hrv. tjedni list
 Slobodna riječ (tjednik, Osijek), hrv. tjedni list